Le nom Martin a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux dans le monde :

Atlantique nord 
 Ouragan Martin (2022) ayant atteint la latitude la plus au nord en novembre.

Pacifique sud 
 Cyclone Martin (1986), un cyclone tropical qui n'a eu que des effets mineurs sur terre ;
 Cyclone Martin (1997), un cyclone de catégorie 3 qui causé d'importants dommages et des morts aux îles Cook et en Polynésie française. L' Organisation météorologique mondiale a retiré le nom Martin des listes futures de ce bassin après la saison cyclonique 1997-1998.

Utilisation non tropicale 
 Tempête Martin, une des deux tempêtes extra-tropicales de fin d'année en 1999 en Europe. Elle a causé des dégâts importants dans le sud de la France et fait 30 morts.

Ouragan homonyme
Homonymie de cyclones